A 2006-os nemzetközösségi játékokon a rögbi 7 versenyszámait március 16. és 17. között rendezték meg.

Összesített éremtáblázat

Érmesek

Jegyzetek

Források
 Honlap

Nemzetközösségi játékok
Rögbi
2006 a sportban